Toto je seznam nejlidnatějších chorvatských sídel, která nemají status města ani sídla opčiny, a ve kterých žije více než 1 000 obyvatel. Většinou jde o sídla, která jsou předměstím nějakého města. Nejsou zde zahrnuta sídla dohromady tvořící město Kaštela.

Seznam je aktuální k roku 2011.

Reference

nejlidnatějších sídel v Chorvatsku bez statusu města ani sídla opčiny
Sídla v Chorvatsku